Trina puede hacer referencia a:

 Trina (n. 1978), rapera estadounidense de ascendencia dominicana.
 TriNa, marca española de bebidas refrescantes sin gas.
 Trina Michaels (n. 1983), actriz porno estadounidense.